A Recopa Sul-Brasileira de 2010 foi a quarta edição desse torneio que se realizou na cidade de Gravataí no estado do Rio Grande do Sul.

Participantes 

*O Internacional campeão da Copa FGF, desistiu de disputar a Recopa. Com isso, a Federação Gaúcha de Futebol indicou, como substituto, o Cerâmica para a disputa.

Fórmula de disputa 
Os clubes jogarão em sistema mata-mata em apenas uma partida, caso esta terminar empatada, ocorrerá uma disputa de penaltis. Os vencedores das semifinais passarão para as finais e o vencedor desta será declarado Campeão da Recopa Sul-Brasileira de 2010.

Confrontos

Campeão

Ver também 
 Recopa Sul-Brasileira
 Copa FGF
 Copa Paulista
 Copa Paraná
 Copa Santa Catarina

Ligações externas 
 Ogol

2010
Futebol de 2010 no Brasil